Schwetz può riferirsi a:
 Schwetz, oggi Świecie – città polacca
 Schwetz, oggi Świecie nad Osą – comune polacco